Чеслав Михал Зберанский (; 6 декабря 1885, Варшава — 31 мая 1982, Нью-Йорк, США) — польский инженер, пионер польской авиации, авиаконструктор, майор Войска Польского.

Биография 
После окончания учебы во «Львовской Политехнике» инженер Зберанский всерьез заинтересовался авиацией.

Стал одним из основателей «Кружка Авиаторов», в котором начал заниматься проектированием самолета собственной конструкции.
В ходе работы к Зберанскому присоединился инженер Станислав Цивинский. В результате ими был сконструирован и построен биплан Zbierański і Cywinski.

Первое летное испытание самолета было осуществено в мае 1911, оно закончилось неудачей (сгорела часть панели фюзеляжа). Вторая попытка 25 сентября 1911 оказалась успешной. Пилот — испытатель Михал Сципио дель Кампо дал положительное заключение о его возможностях. Самолет новой конструкции был передан в производство и эксплуатацию.

Таким образом, наряду с самолетом «Ласточка» (пол. Jaskółka) авиаконструктора Эдмунда Либанского биплан «Zbierański і Cywinski» стал первым летающим (частично металлической конструкции) самолётом в Царстве Польском.

Участник Первой мировой войны. Служил в добровольческом военном объединении — Польские легионы, затем Польской военной организации.

Воевал на советско-польском фронте в авиации армии Галлера.

После демобилизации в 20-х годах XX в. занялся выпуском самолетов, мотоциклов, железнодорожных дрезин и пр.

В 1930-х работал на различных должностях в государственной администрации II Речи Посполитой. Был старостой Лунинецкого повета, a затем до сентября 1939 — старостой Пружанского повета Полесского воеводства в Западной Белоруссии.

В 1939 эмигрировал во Францию. Во время Второй мировой войны Чеслав Зберанский в 1940 во Франции организовал и руководил Бюро военной промышленности. Позже эмигрировал в Канаду, где работал над производством зенитных орудий, занимался техническим контролем за выпуском самолетов Anson V в компании «Federal Aircraft Company».

В конце войны переехал в США. Умер 31 мая 1982 в Нью-Йорке.

Награды 
 Серебряный крест военного ордена Virtuti Militari
 Крест Независимости
 Командорский крест Ордена Возрождения Польши
 Рыцарь (Кавалерский крест) Ордена Возрождения Польши
 Четыре Креста Храбрых
 Золотой Крест Заслуги с мечами
 Золотой крест Лиги воздушной и противогазовой защиты (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej)

Ссылки 
 Czesław Zbierański
 Биография и портрет Зберанского

Авиаконструкторы Польши
Выпускники Львовской политехники
Кавалеры Командорского креста ордена Возрождения Польши
Кавалеры Креста Независимости
Лётчики Первой мировой войны (Австро-Венгрия)
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Участники Советско-польской войны (Польша)
Участники Второй мировой войны (Польша)
Персоналии:Полесье
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании